Тапеяри́ды, или тапехари́ды () — семейство птерозавров из надсемейства Azhdarchoidea, живших в меловом периоде на территории современных Китая, Аргентины, Бразилии, Марокко и Европы. Роды из Китая более примитивны, что указывает на азиатское происхождение семейства. 

Для представителей семейства характерны короткие беззубые клювы, наличие больших (на поверхности черепа) и малых (на нижней челюсти) гребней. Включает в себя более 10 видов (у некоторых авторов до 19 предлагаемых видов).

Систематика 
Филогения семейства остаётся спорной, являясь частью общей проблемы о структуре надсемейства Azhdarchoidea. Конкурируют две точки зрения, в которых разнятся в первую очередь положение семейств Dsungaripteridae и Thalassodromidae, а также состав клады Neoazhdarchia и самого семейства Tapejaridae.

Первую точку зрения в 2014 году развили Headden и Campos в своей работе о беззубых птерозаврах Бразилии. Она состоит в том, что общий ствол аждархоид разделился на семейство Dsungaripteridae и кладу Neoazhdarchia, от которой потом отделились Azhdarchidae и Chaoyangopteridae, а представители Thalassodromidae являются близкими родственниками Tapejaridae в пределах клады Tapejaroidea. В самом семействе Tapejaridae авторы подсемейств не выделили. Основная структура надсемейства Azhdarchoidea проиллюстрирована в кладограмме ниже:

В том же 2014 году Брайан Андрес, Джеймс Кларк и Сюй Син в исследовании ранних птеродактилей уточнили альтернативное мнение, существовавшее до них: общий ствол аждархоид разделился на кладу Tapejaromorpha, включающую несколько родов incertae sedis и семейство Tapejaridae с  подсемейством Tapejarinae, и кладу Neoazhdarchia. Последняя разделилась на дочерние клады Azhdarchidae + Chaoyangopteridae и Dsungaripteridae + Thalassodrominae. Это видно на приведённой ниже кладограмме, в которой не показаны часть промежуточных таксонов:

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, которые являются компиляцией первой точки зрения и более ранних классификаций, на май 2016 года в семейство включают следующие вымершие роды и виды:
 Род 
 
 
 
 
 Род  (или младший синоним Tupandactylus)
 Род 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Подсемейство Tapejarinae
 Род 
 
 Род 
 
 Подсемейство Chaoyangopterinae
 Род 
 
 Подсемейство Thalassodrominae
 Род

Примечания 

 
†
Птерозавры мелового периода